Agony (с ) — компьютерная игра в жанре survival horror, разработанная и выпущенная польской компанией Madmind Studio для платформ Windows, PlayStation 4 и Xbox One 29 мая 2018 года; издателем версий игры для игровых консолей выступила компания Deep Silver. Действие Agony происходит в Аду — загробном месте мучений: под управлением игрока находится душа грешника, обладающая способностью вселяться в тела других обитателей преисподней, в том числе и демонов. Средства на создание игры были собраны разработчиками посредством краудфандинга через сайт Kickstarter; первоначально запрошенная сумма составляла 66 666 канадских долларов.

Игра примечательна необычным визуальным дизайном, рассчитанным на взрослую аудиторию, и наполнена образами, призванными вызывать у игрока чувство страха, отвращения или похоти. Игра получила преимущественно отрицательные отзывы критиков: хотя обозреватели высоко оценили визуальный дизайн игры, геймплей получил крайне негативные оценки.

Игровой процесс 
Игра ведется от первого лица. Игрок управляет одним из Мучеников, приговоренных к Аду, Амрафелем (он же Нимрод), которому поручено встретиться с Красной Богиней, одной из создательниц Ада, в попытке сбежать и вернуться в страну живых. В отличие от других Мучеников, игрок обладает уникальной способностью вселяться как в других Мучеников, так и, позже в игре, в низших и высших демонов, предоставляя им доступ к особым способностям. Используя такие механики, как приседание и задержка дыхания, игрок может избегать демонов. Помимо пряток, игроку необходимо решать головоломки, чтобы разблокировать новые области. Есть доступные скрытые статуи, которые игрок может собрать, а также картины, которые можно обнаружить.

Сюжет 

История повествует о потерянной душе, запертой в аду без каких-либо воспоминаний о своей прошлой жизни. Из того, что раскрывается в предыстории главного героя, следует, что он был королем древней земли, который заключил фаустовскую сделку с Красной Богиней. В сюжете Богиня называет его Нимродом, а другие осужденные души - Амрафелем, некоторые из которых все еще хранят свои воспоминания, обвиняя главного героя в том, что они были прокляты в Аду из-за деяний, которые он совершил при жизни. Когда главный герой блуждает по пустошам Ада, он обнаруживает возможность сбежать с помощью Красной Богини. Полный решимости, он отправляется в логово Красной Богини, чтобы узнать, как его можно освободить.

Если игрок подчинится приказам Красной Богини, в конечном счёте отправится в самые нижние глубины Ада, провоцируя существо, известное только как Зверь. Достаточно измотав Зверя, главный герой может овладеть им, используя его силу, чтобы сломать печати, связывающие его с нижними глубинами. Удовлетворенная, Красная Богиня показывает себя Вавилонской Блудницей и клянется использовать Зверя, чтобы начать Апокалипсис. Главный герой возвращается в мир живых, согласно его сделке, только для того, чтобы быть убитым Зверем несколько мгновений спустя, когда Красная Богиня начинает свое завоевание Земли, оставляя душу игрока возвращаться в Ад.

История имеет множество других концовок, зависящих от того, как игрок прогрессирует и какой выбор он делает. Однако только два из них являются каноническими.

Разработка 
В ноябре 2016 года разработчики Agony запустили кампанию по сбору средств на Kickstarter для финансирования проекта. Кампания на Kickstarter превзошла свою цель и завершилась в декабре 2016 года. Первоначально релиз игры был запланирован на 30 марта 2018 года, но был отложен до 29 мая 2018 года.

Первоначально игра получила рейтинг "Adults Only" от ESRB из-за уровня насилия. Это привело к тому, что разработчики смягчили некоторые проявления насилия, чтобы позволить игре вместо этого получить "Mature" рейтинг и быть оцененной ESRB.

Запланированный не рейтинговый патч с изначальным рейтингом "Только для взрослых" был отменëн из-за "юридических проблем". Однако 6 июня 2018 года разработчики заявили, что они "разговаривали с представителями Steam" о предложении выпустить Agony Unrated как "отдельного проекта, созданного и опубликованного студией Madmind без участия каких-либо издателей". Для тех, у кого уже есть оригинальная игра, эта версия является либо бесплатным дополнением, либо отдельной приложением со скидкой 99%. Agony Unrated, версия игры без цензуры, была выпущена в Steam 31 октября 2018 года. Нерейтинговое издание также содержит различные улучшения, такие как обновленная графика и модели персонажей, новые игровые механики и враги, а также новые концовки.

5 сентября 2018 года студия Madmind объявила о партнёрстве с Forever Entertainment, чтобы портировать Agony для Nintendo Switch. Игра была выпущена 31 октября 2019 года.

6 ноября 2020 года Ignibit объявили о своем партнерстве с разработчиком Agony MadMind Studio, чтобы сделать игру для VR шлемов.

Оценки 
Согласно сайту агрегации рецензий Metacritic, Agony была встречена отрицательными отзывами. Бен "Яхтси" Крошоу из The Escapist в своем обзоре назвал игру "ликвидированными субпродуктами". Он особо раскритиковал чрезмерное использование в игре запекшейся крови, заявив: "... окружающая среда одновременно слишком оживленная и чрезвычайно скучная; увеличьте время до одиннадцати и оставайтесь там, и это так же скучно, как оставаться в час", а также неумолимая механика стелса. Позже он назвал ее второй худшей игрой 2018 года.

Спин-оффы 
Спин-офф под названием Succubus был анонсирован Madmind в декабре 2018 года. Сюжет повествует о суккубе Видии, стремящейся отомстить и выполнить задачу, поставленную Нимродом: собрать язык Бафомета. В июле 2020 года стала доступна бесплатная демо-версия. 5 октября 2021 состоялся релиз, игра получила средние отзывы от критиков.

Ещë один спин-офф под названием Agony: Lords of Hell был официально анонсирован в декабре 2021 года. Действие игры будет разворачиваться между событиями Agony и Succubus и будет распространяться на судьбу главного героя Agony и Видии, которая является главным героем Succubs.

Примечания

Ссылки 

Игры для Windows
Игры для PlayStation 4
Игры для Xbox One
Игры для Nintendo Switch
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры 2018 года
Survival horror
Проекты Kickstarter
Игры на движке Unreal Engine
Компьютерные игры, разработанные в Польше
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры, подвергавшиеся цензуре
Компьютерные игры с альтернативными концовками